Гвакајво има више значења:

 Гвакајво (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвакајво (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвакајво (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику